Звездица може да се отнася за:
 Звездица (Област Варна), село в Област Варна
 Звездица (Област Търговище), село в Област Търговище
 Звездица (хижа), хижа в планината Витоша
 Звездица (растение) (Stellaria), род растения от семейство Карамфилови